

Заводська сільська рада — сільське поселення, Троїцький район, Алтайський край
 Заводська сільська рада — сільське поселення, Тюменцевський район, Алтайський край

Заводська сільська рада — колишня сільська рада, Львівська область, Буський район
 Заводська сільська рада — колишня сільська рада, Харківська область, Ізюмський район